Pinhãoense – abitanti di Pinhão (Paraná)
Pinhãoense – abitanti di Pinhão (Sergipe)